Таблиця розділів GUID ()
 Аланінамінотрансфераза (інша назва: глютамінова піровиноградна трансаміназа)
 Generative Pre-trained Transformer (Породжувальний попередньо натренований трансформер) — розроблена OpenAI модель породжування тексту зліва направо на основі Трансформера, за якою пішли GPT-2 та GPT-3